Кубок Митропы 1987/88 — 46-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шесть команд из Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал итальянский клуб «Пиза», который в финале обыграл венгерский «Иззо» со счётом 3:0.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал 

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1987/88 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1987/88 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1988
Футбол в Европе в 1987 году
Футбол в Европе в 1988 году